Marko Vasiljević (ljetopisac), hrvatski ljetopisac iz Bosne i Hercegovine
 Marko Vasiljević (glumac), srpski glumac